MB – skrót od megabajt (informatyka)
 MB – skrót od Ministerstwo Budownictwa
 MB – skrót od Morbus Bleuleri (choroba psychiczna)
 MB – skrót od MacBook (informatyka)
 MB – system telefonii z baterią przy aparacie (system miejscowej baterii)
 MB – rodzaj nadwozia w Hondzie Civic 6 generacji
 MB Miðvágur – farerski klub piłkarski
 mb - skrót od metr bieżący

Zobacz też 
 Mb

fa:MB (ابهام‌زدایی)